Byhalia kan syfta på:

Byhalia, Mississippi
Byhalia, Ohio